Akmyrat Rejepow – ufficiale turkmeno
 Guwanç Rejepow – calciatore turkmeno
 Mansur Rejepow – sollevatore di pesi turkmeno, olimpionico